Deskanje na snegu na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški snežni kanal, tekmovanje je potekalo 17. februarja 2010.

Rezultati

Kvalifikacije

Polfinale

Finale

snežni kanal moški